Воронежский съезд — съезд членов «Земли и Воли», состоявшийся в июне 1879 г. в Воронеже.

Созыв съезда 

К лету 1879 года среди членов народнической организации «Земля и воля» обострились разногласия относительно методов дальнейшей борьбы. Некоторые из них, «деревенщики» (Г. В. Плеханов, М. Р. Попов и др.), настаивали на продолжении пропагандистской работы в деревне и резко возражали против политической и, в частности, террористической борьбы. Другие, «политики», (Н. А. Морозов, А. Д. Михайлов, А. А. Квятковский) разочаровались в пропаганде и «хождении в народ», которые, по их мнению, не давали ожидаемого результата. Они требовали перехода к политической борьбе, включающей террор.

Особенно эти настроения усилились после провалов осени 1878 г. и ареста нескольких лидеров «Земли и воли». Конфликт между этими группами достиг апогея в связи с неудавшимся покушением А. К. Соловьева 2 апреля 1879 года. Сторонники террористической борьбы создали тайную фракционную группу «Свобода или смерть!» внутри центральной землевольческой организации.

Для разрешения противоречий и согласования новой программы действий было решено собрать съезд с привлечением представителей провинциальных кружков.

Местом съезда первоначально был выбран Тамбов, но часть делегатов, прибывшая заранее, привлекла внимание полиции, и заседания пришлось перенести в Воронеж.

Сторонники политической и террористической борьбы за несколько дней до начала Воронежского съезда собрали сепаратный Липецкий съезд для разработки программных документов и координации будущих фракционных действий в Воронеже.

Состав съезда 
Данные различных мемуаристов о составе съезда несколько расходятся. В. А. Твардовская, сопоставив имеющиеся источники, пришла к выводу, что в съезде участвовало 19 человек, а именно:

 А. Д. Михайлов
 А. А. Квятковский
 Г. В. Плеханов
 Л. А. Тихомиров
 Н. А. Морозов
 В. Н. Фигнер
 С. Л. Перовская
 М. Н. Ошанина
 Ю. М. Тищенко
 М. Р. Попов

 С. А. Харизоменов
 О. Е. Николаев
 Н. А. Короткевич
 М. Ф. Фроленко
 О. В. Аптекман
 А. И. Желябов
 А. И. Баранников
 Н. Н. Колодкевич
 Е. Д. Сергеева

Работа съезда 

Заседания съезда проходили с 18 по 21 июня 1879 года. Участники съезда собирались под видом гуляющих в Ботаническом саду, Архиерейской роще или на островах реки Воронеж.

В начале съезда в организацию были приняты А. И. Желябов, Н. Н. Колодкевич, С. Г. Ширяев со стороны «политиков» и Л. Г. Дейч, Я. В. Стефанович, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод со стороны «деревенщиков».

После обсуждения программы была подтверждена основная задача — подготовка социально-экономического переворота, утверждающего народные идеалы анархии и коллективизма.

Призыв А.Желябова к борьбе за завоевание конституции не встретил поддержки съезда. В качестве уступки «политикам» признавалась необходимость дезорганизации работы правительства, а главным средством такой дезорганизации признавался политический террор. Была создана отдельная террористическая группа — «Исполнительный комитет».

Особо рассматривался вопрос о цареубийстве, которое получило поддержку большинства съезда.

Г.Плеханов высказался резко отрицательно против терроризма, покинул съезд и заявил о выходе из «Земли и Воли».

Остальные участники, пытаясь сохранить единство, постарались найти компромиссные решения. Однако, достигнутые соглашения оказались недолговечными. Уже в августе «Земля и Воля» распалась на две части: Плеханов и «деревенщики» организовали «Черный передел», а сторонники политического террора — «Народную волю».

Примечания 

Народничество
Съезды